Новоюрковичское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Климовского района Брянской области. 

Административный центр — село Новые Юрковичи.

География 
Территория сельского поселения прилегает к государственной границе; здесь действует режим пограничной зоны.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Новоюрковичского и Староюрковичского сельсоветов. В 2013 году в 150 метрах от российско-украинской государственной границы был открыт новый многосторонний автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Климовского района
Сельские поселения Брянской области
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации